Гудыма:
 Гудыма, Александр Васильевич (род. 1950) — украинский политический деятель.
 Гудыма, Александр Николаевич (род. 1950) — украинский политический деятель.
 Гудыма, Владимир Ярославович (род. 1990) — украинский футболист.